Mala Gorica (Sveta Nedelja)
 Mala Gorica (Petrinja)